Verena »Vreni« Schneider, švicarska alpska smučarka, * 26. november 1964, Elm, Švica.

Vreni Schneider je v svoji karieri nastopila na zimskih olimpijskih v letih 1988 v Calgaryju, 1992 v Albertvillu in 1994 v Lillehammerju. Na igrah leta 1988 je osvojila naslova olimpijske prvakinje v slalomu in veleslalomu, leta 1994 pa je ubranila naslov v slalomu ter osvojila srebrno medaljo v kombinaciji in bronasto v veleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslova prvakinje v veleslalomu v letih 1987 in 1989 ter v slalomu leta 1991, naslova podprvakinje v slalomu in kombinaciji leta 1989 ter bronasto medaljo v kombinaciji leta 1991. V svetovnem pokalu je osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v sezonah 1988/89, 1993/94 in 1994/95 ter še šest slalomskih in pet veleslalomskih malih kristalnih globusov. V svetovnem pokalu je osvojila 55 posamičnih zmag, od tega 34 v slalomu, 20 v veleslalomu in eno v kombinaciji. V letih 1988, 1989, 1991, 1994 in 1995 je bila izbrana za švicarsko športnico leta, izbrana je bila tudi za švicarsko športnico stoletja.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Posamične zmage

Sklici

Zunanje povezave 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švico
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švico
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1988
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1992
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1994